Moure (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Moure (Felgueiras), een plaats in de Portugese gemeente Felgueiras
 Moure (Póvoa de Lanhoso), een plaats in de Portugese gemeente Póvoa de Lanhoso
 Moure (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde
 Moure (Mori), de vestigingsplaats van Fort Nassau (Goudkust)
 Jesus Santiago Moure, Braziliaans entomoloog (1912-2010)